Herbstmilch bezeichnete folgende Dinge:

 Herbstmilch – Lebenserinnerungen einer Bäuerin: Autobiografie von Anna Wimschneider
 Herbstmilch (Film): Verfilmung der Autobiografie
 Grundlage der Herbstmilchsuppe